De zevende wereldkampioenschappen badminton werden in 1991 in Kopenhagen, Denemarken gehouden in de Brøndby Arena. Het was de tweede keer dat Kopenhagen de gastheer was. Het toernooi werd destijds georganiseerd door de International Badminton Federation (IBF), de huidige Badminton World Federation (BWF).

Medaillewinnaars

Uitslagen

Mannen enkelspel

Vrouwen enkelspel

Mannen dubbelspel

Vrouwen dubbelspel

Gemengd dubbelspel

Medailletabel

1991
Sportevenement in Kopenhagen
Badminton in 1991
Badminton